Finding Nemo () — приключенческая игра по мотивам одноимённого мультфильма от Disney и Pixar. Была разработана Traveller`s Tales, Vicarious Visions и KnowWonder и выпущена Disney Interactive Studios для PlayStation 2, Xbox (9 мая 2003), Game Boy Advance (10 мая 2003), Nintendo GameCube (12 мая 2003), Windows, Mac OS X (11 мая 2003). Русифицирована и выпущена под именем «Disney. Играем вместе. В поисках Немо. Морские забавы» компанией «Новый Диск» 9 декабря 2003 года. В версии для PlayStation 2 используется стереоскопический эффект 3D.

Геймплей 
Игрок становится обитателем аквариума в школе спецотдела «СУПЕРСПЫТАНИЕ». Сначала игрок должен пройти тренировку, а позже открываются шесть уровней допуска. Чтобы достичь конца игры, нужно плыть за призами. Кроме основной игровой кампании, есть режим свободной игры. В нём можно играть в любом игровом режиме, который игрок открыл: океан, тихий океан, нападение, арена, выживание и т. д.

Персонажи 
 Марлин — рыба-клоун, который продвигается через море для поиска его потерянного сына Немо, с помощью рыбы по имени Дори.
 Немо — рыба-клоун, сын Марлина. Немо пытается сбежать из аквариума и найти своего отца.
 Дори — забывчивая рыба-хирург, подруга Марлина, помогает ему найти Немо. Дори страдает от краткосрочной потери памяти.
 Жабр — мавританский идол, мечтающий сбежать из аквариума.
 Бугор — белая акула, появляющаяся в игровых локациях «Минное поле» и «Подводная». Бугор приглашает Марлин и Дори в свою подводную лодку, где, почуяв кровь Дори, впадает в хищное безумие и преследует Марлина и Дори. Бугор единственный персонаж в игре, чтобы иметь различный голос актера в фильме, звучат по Джесс Харнелл, а не Барри Хамфрис.
 Обитатели Аквариума — группа дружественных рыб, с которыми Немо встречается в аквариуме у дантиста. Они помогают Немо выйти из стоматологического кабинета и найти своего отца. Появляются в локациях «Hide & Seek», и «План» уровне «Гора Wannahockaloogie» (за исключением Персика) Вздутие появляется на уровне «Обучение с Жабром».
 Пузырь — ёж-рыба, принимающеая при опасности форму шара.
 Грот — является нервной королевской граммой, ненавидит микробы.
 Жак — французская креветка Тихая, любит очищать стенки аквариума.
 Бульк — жёлтый Тан, кто любящий пузырьки воздуха.
 Бриз — считает, что её собственное отражение — это её сестра, которую она называет «Штиль».
 Персик — морская звезда; проводит время, прилипнув к стенке аквариума и изучая, что происходит в кабинете стоматолога.
 Нырк, Шельфик и Блёстка' (Нырк — рыба-бабочка, Шельфик — морской конёк, и Блёстка — плавниковый осьминог) — три студента, с которыми Немо знакомится в свой первый день в школе. Они появляются в первых трёх уровнях игры: «Ходить в школу», «Полевая экскурсия» и «Разгрузки».
 Кит — помогает Марлину и Дори подобраться поближе к офису стоматолога. Появляется только на уровне «Кит Чейз», когда она глотает Марлина и Дори (которая думает, что их пытаются съесть).
 Anglerfish — морской чёрт, одна из главных врагов в игре. Марлин и Дори встречает Anglerfish когда они идут в тёмную бездну в поисках маски водолаза. Впервые появляется в «Маска Поиск» уровня, когда она пытается съесть Дори, если она заходит слишком далеко от текущего районе миссии, и в уровне «Anglerfish Chase» в качестве главного врага, где игрок должен избежать едят его.
 Медузы — Медузы и общие враги в игре. Маленькая медузы появляется в начале уровней игры, в то время как более крупные появляются в уровне «Медузы Race», где вы играете, как Марлин бить Дори в гонке, чтобы пройти через медузы лесу первым.
 Мистер Скат — Скат подорлик луч, который является учителем науки Немо. Он появляется в «Экскурсия» уровне, где вы должны идти в ногу с ним, а не разделиться.
 Краш — Краш является морской черепахой, который является одним из союзников Марлин встречается в его поисках, чтобы найти Немо. Краш появляется только в «Восточном австралийского течения» уровне в конце, где он рассказывает Марлин и Дори пройти текущий, чтобы перейти к следующему уровню.
 Рыба-Луна — Рыба-Луна является одним из вспомогательных персонажей в игре. В гонке или приурочен вызов, то Рыба-Луна образует стрелку в сторону, где вы должны пойти. Они также часто появляются в бонусных уровней на протяжении всей игры.
 Криль — криля используются для защиты на протяжении всей игры. Когда игрок найдёт криль, этот рак будет следовать за игроком не теряя жизнь от врагов до тех пор, нет больше krills.

Актёры озвучки персонажей 
 Альберт Брукс и Джесс Харнелл — Марлин
 Эллен Дедженерес и Дженнифер Хейл — Дори
 Александр Гулд — Немо
 Уиллем Дефо — Жабр
 Барри Хамфрис и Джесс Харнелл — Бугор
 Брэд Гарретт — Пузырь
 Джо Рэнфт — Жак
 Остин Пендлтон — Грот
 Викки Льюис — Бриз
 Стивен Рут — Бульк
 Эллисон Дженни — Персик
 Эрика Бек — Блёстка
 Джордан Рэнфт — Нырк
 Эрик Пер Салливан — Шельфик
 Боб Питерсон — мистер Скат
 Эндрю Стэнтон — Краш

Критика 

Согласно сайту-агрегатору обзоров Metacritic, Finding Nemo получила «смешанные или средние отзывы» на всех платформах. Famitsu дал 27 баллов из 40 версии для PS2; и 26 из 40 версии для GameCube. Критики удостоилась графика, а также её посчитали слишком сложной для детей.

Продажи 
В США версия этой игры для Game Boy Advance была продана количеством 1.2 миллиона экземпляров, доход составил 30 миллионов долларов по информации на август 2006 года. В периоде между январём 2000 и августом 2006, игра занимала десятое место в «Самых продаваемых играх на платформы Game Boy Advance, Nintendo DS or PlayStation Portable в стране». Версия для PlayStation 2 получила «платиновую» награду за продажи игры от  (ныне The Association for UK Interactive Entertainment (UKIE)). ELSPA также сообщила о продаже как минимум 300 тысяч экземпляров игры в Великобритании. В ноябре 2005 года общие продажи игры составляли более чем 5 миллионов экземпляров по всему миру.

Примечания 

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

В поисках Немо
Компьютерные игры 2003 года
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation 2
Игры для GameCube
Игры для Xbox 360
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, изданные Disney Interactive Studios